Военно положение може да се отнася за:

 Военно положение – правен термин в държавата
 Военно положение – български филм, 1986